

Toponymie
 La Tour-d'Auvergne, une commune française, située dans le département du Puy-de-Dôme

Patronyme
La Tour d'Auvergne est un nom de famille portés par plusieurs familles de La Tour d'Auvergne

Autres
 Tour d'Auvergne Rennes, club omnisports de Rennes
 Le mouilleur de mines  aurait dû être renommé La Tour d'Auvergne, mais son destin tragique l'en empêchera.